Cuccaro puede referirse a:
 Cuccaro Monferrato, localidad y comuna de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, Italia
 Cuccaro Vetere, localidad y comuna de la provincia de Salerno, región de Campania, Italia